Хворостухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Хворостухин, Алексей Иванович (1900—1985) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Хворостухин, Иван Прокофьевич (1879—?) — русский крестьянин, депутат II Государственной думы.
 Хворостухин, Лев Алексеевич (1926—2010) — учёный в области технологии производства авиационных двигателей.